Dieser Artikel beschreibt die zweite Saison der Erste Bank Juniors League (kurz: EBJL), die U18 Nachwuchsliga im österreichischen Eishockey. Der (österreichische) EBJL-Meister wurde automatisch auch österreichischer U18-Meister.

Teilnehmende Mannschaften 
In der zweiten Saison dieser EBJL traten Mannschaften aus 4 Nationen gegeneinander an. In der internationalen Gruppe nahm der Okanagan Hockey Club Europe (L.A. Stars) nur mehr mit einer Mannschaft teil. KHL Medveščak Zagreb sowie die Spielgemeinschaft LLZ Stmk.Süd - Graz99ers verzichteten auf eine Teilnahme an der EBJL. Neu hinzugekommen sind mit dem EC Red Bull Salzburg und dem ungarischen Verein VASAS S.C. (Budapest) 2 Mannschaften, womit die internationale Gruppe auf 11 Teilnehmer kam. In der slowenischen Gruppe blieb es bei 6 Teilnehmern, jedoch wurde das Team vom HDK Maribor durch das von HK Celje ersetzt.

Internationale Gruppe 

 MAC Budapest
 EC L.A. Stars
 SAPA Fehérvár AV19
 EC VSV
 EC KAC
 EHC Linz
 HC Orli Znojmo
 UPC Vienna Capitals
 Miskolci Jegesmedvek JSE
 EC Red Bull Salzburg
 VASAS S.C.

Slowenische Gruppe 

 HK Olimpija
 HK Triglav Kranj
 HD Mladi Jesenice
 HK MK Bled
 HK Celje
 HK Slavija Junior

Modus

Gruppenphase 

 Gruppenphase International: 1-fache Hin- und Rückrunde innerhalb der Gruppe + 1 Runde gegen die slowenische Gruppe 
 Gruppenphase Slowenisch: 1,5-fache Hin- und Rückrunde innerhalb der Gruppe + 1 Runde gegen die internationale Gruppe 
 Anzahl Spiele: In der Gruppenphase für beide Gruppen jeweils 26 Spiele

Play Offs 

Für die Play Offs waren in der internationalen Gruppe die Plätze 1–7 startberechtigt + der Gruppenerste in der slowenischen Gruppe. Die Viertel-, Halb- und Finalspiele wurden in einer Best-of-Three Serie ausgespielt.

Österreichischer U18 Meister 

Österreichischer U18-Meister kann kein internationaler (= nicht österr.) Verein oder ein Verein mit offiziellem Akademiestatus des ÖEHV werden. Sollte daher kein österr. Verein das EBJL-Finale gewinnen, wird separat zwischen den 2 punktebesten österr. Vereinen des Grunddurchgangs der Meistertitel in einer Best-of-Three Serie ausgespielt.

Tabelle nach Gruppenphase 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime), OTN = Niederlagen nach Verlängerung, N = NiederlagenErläuterungen:

Internationale Gruppe

Slowenische Gruppe

Play-Off Baum

Meister

Einzelnachweise 

EBJL
Eishockeysaison 2014/15